

Patronyme 

 Heo Hwang-ok, une reine coréenne, originaire de l'ancien royaume indien d'Ayodhya ;
 Heo Nanseolheon (1563-1589), de son vrai nom Heo Chohui, une poétesse de la dynastie Joseon de Corée ;
 Heo Jun (1537-1615), un médecin coréen du clan Heo de Yangcheon durant le règne du roi Seonjo de la dynastie Joseon de Corée ;
 Heo Gyun (1569-1618), un homme politique et un écrivain de la dynastie Joseon de Corée ;
 Heo Mok (1595-1682), un homme de lettres, philosophe, savant et artiste coréen ayant pour pseudonymes Misu et Daryungroin ;
 Heo Geun-uk (1930-2017), une romancière sud-coréenne ;
 Heo Su-gyeong (1964-2018), une poétesse sud-coréenne ;
 Nadia Heo (1967-), une femme politique indépendantiste kanak de Nouvelle-Calédonie ;
 Heo Il-Young (1985-), un joueur sud-coréen de basket-ball ;
 Heo Young Saeng (1986-), un chanteur et danseur sud-coréen, et membre du boys band SS501 ;
 Heo Jun (1988-), un escrimeur sud-coréen, pratiquant le fleuret ;
 Heo Sol-ji (1989-), mieux connue sous le nom de Solji, une chanteuse, danseuse sud-coréenne et la leader du girl group EXID ;
 Heo Ga-yoon (1990-), une chanteuse et danseuse sud-coréenne ;
 Heo Young-ji (1994-), une chanteuse sud-coréenne ;
 Andrew Heo (2001-), un patineur de vitesse sur piste courte américain.

Toponyme 

 Heo ou Île Beautemps-Beaupré, un large atoll corallien de Nouvelle-Calédonie.

Sigle 

HEO est un sigle qui peut désigner :
 High Earth orbit (en français, orbite terrestre haute), une orbite terrestre dont l'apogée est situé au-dessus de l'orbite géosynchrone, soit environ 35 786 kilomètres ;
 Highly elliptical orbit (en français, orbite elliptique élevée), une orbite terrestre haute avec une périapside de basse altitude et une apoapside de haute altitude (plus de 35 786 kilomètres) ;
 Hockey Eastern Ontario, l'organe directeur de diverses ligues juniors de hockey sur glace et d'un système de hockey mineur basé dans la grande région d'Ottawa et dans le sud-ouest du Québec.